Ženská čtyřhra Coupe Banque Nationale 2016 probíhala v polovině září 2016. Do deblové soutěže québeckého tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla česko-belgická dvojice Barbora Krejčíková a An-Sophie Mestachová, jejíž členky nestartovaly společně. Mestachová se rozhodla turnaje nezúčastnit a spoluhráčkou Krejčíkové se stala Argentinka María Irigoyenová, se kterou vypadla v semifinále.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, který ve finále zdolal ruské turnajové trojky Allu Kudrjavcevovou s Alexandra Panovovou, když zvládl obě zkrácené hry a vyhrál 7–6 a 7–6. Šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společný titul od zářijového US Open 2013. Hlaváčková tak na okruhu WTA Tour vybojovala osmnáctou deblovou trofej a Hradecká dvacátou.

Nasazení párů 
 ' Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (vítězky)
  María Irigoyenová /  Barbora Krejčíková (semifinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Alexandra Panovová (finále)
  Ysaline Bonaventureová /  Maria Sanchezová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2016